Carolina este un nume propriu feminin care se poate referi la:

Nume proprii  

 Carolina Augusta (1792 - 1873), din 1825 împărăteasă a Imperiului Austriac,
Maria Carolina a Austriei,  soția regelui Ferdinand I al celor Două Sicilii 
 Carolina Ilică, poetă română contemporană (născută în 1951).

Denumiri geografice  
Statele Unite ale Americii  
 Colonia Carolina sau Carolina, America de Nord, sau doar Carolina, a fost o colonie  unită a Regatului Unit al Marii Britanii din America de Nord între 1663 și 1729.  Colonia Carolina, devenită ulterior Provincia Carolina, a fost divizată în alte două colonii britanice, North Carolina și South Carolina, care au devenit ulterior state ale Statelor Unite ale Americii sub aceleași nume.  Inițial, Colonia Carolina conținea suprafețe care astăzi aparțin a patru state americane, , ,  și .
 
 The Two Carolinas (Cele două Caroline), denumire colocvială afectivă, frecvent folosită în vorbirea curentă, care se referă la ambele state ale Statelor Unite de azi,  și .
Provincia Carolina, prima colonie britanică din America de Nord
 Carolina, statul 
Carolina, Alabama, localitate din SUA
Alte țări
Carolina, Maranhão, oraș în Maranhão (MA), Brazilia
Carolina, Mpumalanga,  oraș din Africa de Sud
Carolina, Puerto Rico, localitate din America Centrală
 Carolina, Suriname, localitate din America de Sud
Carolina, Zernez, un cătun din Elveția

Alte utilizări  
Carolina (vapor), de pasageri
Constitutio Criminalis Carolina, primul cod penal german
(235) Carolina, un asteroid
Universitatea Carolină, din Praga
Obeliscul Carolina din Cluj
Cetatea Alba Carolina, din Alba Iulia
  Carolina (film), comedie romantică americană, realizată în 2003, având-o ca protagonistă pe  Julia Stiles.
 Carolina (cântec), imnul statului Carolina de Sud, Statele Unite. 
 Carolina Hurricanes, echipă profesionistă de hockey din Raleigh, statul Carolina de Nord, Statele Unite. 
 Carolina Panthers, echipă profesionistă de fotbal american din Charlotte, statul Carolina de Nord.

Vezi și  

 North Carolina (dezambiguizare)
 Carolina de Nord
 South Carolina (dezambiguizare)
 Carolina de Sud
 Carl (nume)
Caroline
Carol
 Karolina (dezambiguizare)

Nume proprii